Quatre navires de la Royal Navy ont reçu le nom de HMS Hotspur :

 le , un navire de cinquième rang de 36 canons en service de 1810 à 1821 ;
 le , un navire de cinquième rang de 46 canons lancé en 1828, rebaptisé Monmouth en 1868 et vendu en 1902 ; 
 le , un bélier blindé lancé en 1870 et vendu en 1904 ;
 le , un destroyer de classe H lancé en 1936 et vendu à la République dominicaine en 1948.

Hotspur